Змагання з фехтування на шаблях в командні першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2018 пройшли 27 липня, кваліфікаційний раунд відбувся 26 липня.

Медалісти

Змагання

5–8 місце

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне положення

Посилання 
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2018